Манго може да се односи на:
 Манго, воће
 Манго (плод)
 Манго (певач), певач
 Манго (град), град у Индији
 Манго (Флорида), насеље у САД
 Mango, Cuneo, насеље у Италији
 Манго Парк, шкотски истраживач Африке